Étale peut correspondre à :
 Étale, moment entre deux marées où le courant est nul
 Étale, sommet de la chaîne des Aravis

Voir aussi 
 Algèbre étale
 Cohomologie étale